Ouled Sidi Cheikh - Gheraba, une tribu du Maroc ;
 Ouled Sidi Cheikh - Cheraga, une tribu d’Algérie ;
Ouled Sidi Cheikh, race de dromadaire originaire de l'ouest de l'Algérie.